Halme steht für:
 Halme (Nordmolo), ein indonesisches Dorf im Distrikt Nordmolo in Westtimor

Halme ist der Familienname folgender Personen:

 Aapo Halme (* 1998), finnischer Fußballspieler
 Juho Halme (1888–1918), finnischer Leichtathlet
 Jussi Halme (* 1980), finnischer Eishockeyspieler
 Laila Halme (1934–2021), finnische Sängerin
 Tony Halme (1963–2010), finnischer Wrestler, Profiboxer und Politiker

Siehe auch:

 Halm